Hardison ist der Familienname folgender Personen:

 Kadeem Hardison (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Osborne Bennett Hardison (1928–1990), US-amerikanischer Philologe und Literaturwissenschaftler